Андроново — село в Тюменцевском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Андроновского сельсовета.

История 
Основано в 1726 году. В 1928 году состояло из 523 хозяйств, основное население — русские. Центр Андроновского сельсовета Тюменцевского района Каменского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 %.

Примечания 

Населённые пункты Тюменцевского района